Le terme de Regeneración peut désigner :

  La rébellion de Manuel Ignacio de Vivanco durant le second gouvernement d'Agustín Gamarra en 1841 au Pérou.
  Une période de l'Histoire de Colombie entre 1880 et 1900.
  Un journal mexicain de tendance anarchiste fondé par les frères Flores Magón en 1900.
  Le parti politique espagnol Regeneración dirigé par .